Большедво́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Бокситогорского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Большой Двор.

Географические данные 
Площадь поселения составляет 84 200 га. 

Расположено в северо-западной части района, граничит с Тихвинским районом. 

По территории поселения проходят автодороги:
  (Новая Ладога — Вологда)
  (Дыми — Бочево)
  (Большой Двор — Самойлово)
  (Галично — Харчевни)
  (подъезд к дер. Борки)
  (Борки — Хитиничи)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 28 км.

По территории поселения проходит железная дорога Волховстрой I — Вологда (ж/д станции Астрачи, Большой Двор, Дыми).

История 
В середине XIX века в составе Тихвинского уезда Новгородской губернии была образована Большедворская волость.

С 1918 года Большедворская волость находилась в составе Череповецкой губернии.

В начале 1920-х годов на территории Большедворской волости был организован Большедворский сельсовет.

В марте 1924 года Большедворская волость была упразднена, Большедворский сельсовет вошёл в состав Пригородной волости Тихвинского уезда.

В августе 1927 Большедворский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Тихвинского района Ленинградской области.

По состоянию на 1933 год в состав Большедворского сельсовета входили 5 населённых пунктов, население — 1128 чел.

25 июля 1952 года Большедворский сельсовет был передан во вновь образованный Бокситогорский район.

16 июня 1954 года к сельсовету были присоединены Борковский и Великодворский сельсоветы, 24 апреля 1959 года — Турлинский сельсовет.

С 1 февраля 1963 года по 12 января 1965 года Бокситогорский район был ликвидирован и Большедворский сельсовет входил в состав Тихвинского района.

По данным 1990 года в состав сельсовета были включены упразднённые Галичский и Труфановский сельсоветы.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Большедворский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, был преобразован в Большедворскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 78-оз от 26 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Большедворское сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Большедворской волости.

Население

Состав сельского поселения

Ссылки 
 Большедворское сельское поселение на сайте Бокситогорского района

Примечания 

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Бокситогорского района